Гарасимівська сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Гарасимівська сільська рада — Луганська область, Станично-Луганський район